Església de Sant Fèlix de Girona, església col·legiata de la ciutat de Girona
 Església Sant Fèlix de Sabadell, església arxiprestal de Sabadell (Vallès Occidental)
 Església de Sant Fèlix d'Aiguatèbia, església parroquial de la comuna d'Aiguatèbia i Talau (Conflent, França)